Un assassin désigne un individu jugé coupable d'assassinat (voir la liste d'assassins).

Le terme serait emprunté à l’arabe  « ḥašašyīn » (consommateurs de haschich, cette interprétation est contestée), introduit en français à partir de l'italien assassino. Le nom arabe désignait initialement la secte des Nizârites (Ismaëliens de Syrie) dirigée par Hasan-i Sabbâh, dont les membres se rendirent coupables d'assassinats ciblant des chrétiens et des musulmans.

Une autre thèse veut que le terme assassin vienne entre autres du persan , ḥašišiywn désignant ces mêmes Nizârites. Mais il faut remarquer que cette forme persane du nom n'est en fait qu'un emprunt à la même racine arabe . D'ailleurs, le nom Nizârites lui-même ainsi que le nom de Hasan-i Sabbâh, chef de la secte, sont tirés des prénoms arabes respectifs Nizâr et Hassan.

Littérature 
 Assassins, manga de Hirohisa Satō.

Cinéma 
 Assassin, téléfilm réalisé par Sandor Stern 1986
 Assassins..., court métrage français réalisé par Mathieu Kassovitz en 1992
 Assassins, film réalisé par Richard Donner en 1995
 Assassin(s), film français réalisé par Mathieu Kassovitz en 1997
 The Assassin, film chinois réalisé par Hou Hsiao-hsien en 2015
 Assassin's Creed, film franco-américain réalisé par Justin Kurzel en 2016

Musique 
 Assassins, comédie musicale
 I, Assassin, cinquième album de l'artiste Gary Numan
 Assassin, groupe de rap français
 Assassin, groupe de thrash metal allemand originaire de Düsseldorf

Jeux 
 Assassin, classe souvent présente dans les MMORPG et RPG, archétype du personnage agile, rapide et furtif qui combat au corps à corps
 Jeu des assassins, jeu de rôle grandeur-nature
 Assassin's Creed, série de jeux historiques d'action, d'aventure et d'infiltration

Voir aussi 
 Tous les articles commençant par « Assassin »

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de titre